Змагання зі стрільби на літніх Олімпійських іграх 2020 відбулися з 24 липня по 2 серпня 2020 року. 15 комплектів нагород розіграли 360 спортсменів.

Кваліфікація

Розклад

Медалісти

Таблиця медалей

Чоловіки

Жінки

Змішані змагання

Примітки

Посилання 
 Міжнародна федерація стрільби